Skuldkan avse:

Skuld (ekonomi) – en förbindelse att återbetala en summa pengar
Skuld (etik) – etiskt och psykologiskt begrepp
Skuld – inom juridiken en fråga om tilltalads skuld i brottsmål: se Skyldig
Skuld (mytologi) – en av de tre nornorna i nordisk mytologi
HMS Skuld – en kanonbåt i svenska flottan
Skuld (roman) – en roman från 1998 av Karin Alvtegen
Skuldkänsla – en av samvetet framkallad medveten eller omedveten upplevelse av skuld